Entombed – szwedzka grupa wykonująca muzykę z pogranicza thrash metalu, death metalu oraz hard rocka powstała w 1989 roku
 Entombed – kompilacja szwedzkiego zespołu deathmetalowego Entombed
 Entombed – gra komputerowa z 1985 roku
 Entombed A.D. – szwedzki zespół muzyczny wykonujący death metal powstały w 2014 roku